НБА в сезоне 1999/2000 — стал 54-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации.

Регулярный чемпионат 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Ссылки 
 1999-00 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1999/2000